«Summer of '69» () — песня канадского певца, гитариста и автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая 17 июня 1985 года в качестве четвёртого сингла с его четвёртого альбома Reckless. Авторами песни выступили Брайан Адамс и Джим Валланс, а продюсером был Боб Климонтэйн и сам Адамс. Число просмотров видеоклипа в интернете превысило 70 млн, сингл получил платиновый статус в Великобритании.

История 

Ещё до официального выхода альбома Reckless в ноябре 1984 года, «Summer of '69» получила несколько радиоэфиров на рок-радиостанциях, но её затмили более успешные в чарте треки «Run to You» и «It’s Only Love», единственные достигшие № 40 в чарте Top Rock Tracks журнала Billboard. После выхода песни в качестве самостоятельного сингла в июне 1985 года, «Summer of '69» достиг позиции № 5 в американском хит-параде Billboard Hot 100 и способствовал тому, что альбом Reckless достиг первого места в Billboard 200 в августе 1985 года. Подобно предыдущему хиту с альбома Reckless, такому как «Heaven», «Summer of '69» имел успех во всём мире. «Summer of '69» дебютировал на позиции № 59 в Великобритании, через две недели поднявшись до № 42 (август 1985) в UK Singles Chart. Сингл оставался в чарте 4 недели подряд с августа по сентябрь 1985, потом выпал из top 100. Трек 22 декабря дебютировал на позиции № 22 и позднее достиг седьмого места в New Zealand Singles Chart. Песня 29 июня 1985 года дебютировала на позиции № 95 в Canadian RPM Singles Chart, поднявшись до № 50 во вторую неделю релиза в Канаде и после семи недель добравшись до позиции № 11 (14 сентября 1985).

4 августа 2018 года песню «Summer of ’69» исполнили совместно Тейлор Свифт и Адамс во время концертного тура «Reputation Stadium Tour» в Торонто.

Музыкальное видео 
Видеоклип создал ирландский режиссёр Стивен Бэррон, который ранее прославился такими видеоклипами как «Take on Me» группы a-ha и «Billie Jean» Майкла Джексона. В этом видео снова, как и в прошлом клипе «Heaven», появляются британская актриса Лизетт Энтони и канадский актёр Гарвин Сэнфорд. Это видео в 1986 году было номинировано на премию MTV Video Music Award в категории «Лучшее мужское видео» (Best Male Video).

Оценки 
«Summer of '69» вошёл в несколько итоговых списков Лучших песен года у различных изданий:

Список треков 
 Авторы всех песен Адамс и Jim Vallance.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 100 млн просмотров)

Песни 1985 года
Песни Брайана Адамса
Рок-песни
Синглы A&M Records